Cette page contient les pages d'homonymie de Moctar, El Moctar et El-Moctar.

Prénom

Patronyme 

 Kassoum Mamane Moctar, un homme politique nigérien ;
 Mdou Moctar (1986-), un auteur-compositeur et musicien Touareg ;

 Brahim Ould M'Barreck Ould Mohamed El Moctar (1962-), un homme politique mauritanien ;
 Mohamed El Moctar (1948-), un homme politique malien ;
 Aminetou Mint El-Moctar (1956-), une féministe et une militante mauritanienne des droits humains ;
 Incha El-Moctar, traditionnel gouverneur touareg d'Agadez.